District de Naka (Tokushima)
 District de Naka (Kanagawa)
 District de Naka (Ibaraki)